Кобус — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Кобус — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна